1. division 2012/2013 var den 17:e säsongen av 1. division. Ligan hade genomgått några förändringar till denna säsongen, ligan minskades från 14 till 12 lag och trippelmöten infördes.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2012/2013

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2012 i Danmark
2013 i Danmark
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012/2013